Wäldle ist der Ortsname von

 Wäldle (Bad Kohlgrub), Ortsteil der Gemeinde Bad Kohlgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Wäldle (Balderschwang), Ortsteil der Gemeinde Balderschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Wald (Begriffsklärung)